На футбольном турнире летних Олимпийских игр 2008 в Пекине приняли участие 12 женских команд по 18 спортсменок. Участвовали национальные сборные своих стран.

Куквой «к» обозначены футболистки, бывшие капитанами во время матчей. Футболистки, имеющие номера выше 18 были включены в ходе турнира вместо одного из игроков основного состава.

Группа E

Аргентина

Китай

Канада

Швеция

Группа F

Бразилия

Германия

КНДР

Нигерия

Группа G

Новая Зеландия

Норвегия

США

Япония

Ссылки 
 Составы команд на сайте ФИФА     

2008 год в футболе
Составы футбольных команд на Олимпийских играх